Нарынский уезд — название нескольких уездов (исторических административных единиц в составе губерний и областей) Российской империи, а также первых лет РСФСР.

 Нарынский уезд — уезд с центром в городе Нарын Семиречинской области, современная Киргизия.
 Нарынский уезд — уезд в Букеевской губернии.